Шингарские Исады — деревня в Междуреченском районе Вологодской области на реке Шингарь.

Входит в состав Ботановского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ботановский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шуйского — 40 км, до центра муниципального образования Игумницева — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Лаврентьево, Кузьминское, Новое.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
 Шингарские Исады в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)